Josje, artiestennaam van Josje Huisman (1986)
Jošje (doorverwijspagina), plaatsen in de Balkan